Frontenac ist der Name von

 Louis de Buade (1622–1698), Graf von Frontenac und Palluau, Gouverneur der französischen Kolonie Neufrankreich (Kanada)
 einer Rebsorte Frontenac

Nach Frontenac wurden benannt:

Orte in Kanada:
 Fort Frontenac, eine französische Befestigung am Ontariosee, heute Standort der Stadt Kingston (Ontario)
 Frontenac (Québec), eine Gemeinde in Québec
 South Frontenac, eine Stadt in Ontario
 Central Frontenac, eine Stadt in Ontario
 North Frontenac, eine Stadt in Ontario
 Frontenac County, ein County in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Frontenac (Florida)
 Frontenac (Illinois)
 Frontenac (Kansas)
 Frontenac (Minnesota)
 Frontenac (Missouri)
 Frontenac (New York)
 City of Frontenac (Kansas)

Gemeinden in Frankreich:
 Frontenac (Gironde) im Département Gironde
 Frontenac (Lot) im Département Lot

Parks:
 Frontenac State Park, ein Naturschutzpark in Minnesota
 Frontenac Park, ein Naturschutzpark in Kanada (Ontario)
 Parc national de Frontenac, ein Naturschutzpark in Kanada (Québec)

Automarken:
 Frontenac von 1906 bis 1913, siehe Abendroth & Root Manufacturing 
 Frontenac von 1916 bis 1925, siehe Frontenac Motor Corporation
 Frontenac von 1931 bis 1933, siehe Dominion Motors (1931)
 Frontenac von 1960, siehe Ford Falcon#1960: Frontenac in Kanada

Sonstiges:
 Château Frontenac, ein Hotel in Québec
 Frontenac (Rebsorte)
 Frontenac (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal